Alphekka Meridiana je nejjasnější hvězda v souhvězdí Jižní koruny. Je pojmenována podle nejjasnější hvězdy souhvězdí Severní koruny Alphekky, název Alphekka Meridiana znamená doslova Jižní Alphekka. Hvězda se otáčí kolem své osy velmi rychle, blízko ke kritické rychlosti, při které by se roztrhla.

Vlastnosti 
Alphekka Meridiana patří do spektrální třídy A2Va a její zdánlivá hvězdná velikost je 4,10. Nachází se asi 125 světelných let od Země, poloměr je 2,3násobek slunečního, hmotnost je oproti hmotnosti Slunce také 2,3krát větší. Zářivý výkon je 31 L☉.

Reference 

Hvězdy v souhvězdí Jižní koruny
Hvězdy hlavní posloupnosti třídy A